Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in St. Anton im Montafon enthält das denkmalgeschützte, unbewegliche Objekte der Gemeinde St. Anton im Montafon im Bezirk Bludenz.

Denkmäler

Einzelnachweise 

St. Anton im Montafon
!